Белорусские кросна ― ручной ткацкий станок, характерный для .

О древнем происхождении кросен свидетельствует их распространённость у многих народов.

Кроснам предшествовали примитивные приспособления для образования в нитях основы зева — первоэлемента ткацкой технологии.

На кроснах изготовляли разнообразные ткани: от грубой посконной или сукна до тончайших полотен для намиток (головного убора замужних женщин в Белоруссии), от простого холста до узорных тканей.

Конструкция кросен 

В Белоруссии основной тип кросен включает: «ставы» — деревянный каркас, на котором собирают конструкционно важные узлы станка; «навои» — 2 деревянных вала, на один из которых навивают нити основы, а на другой наматывают полотно; «ниты», или «ничальницы», — надетые рядами на 2 параллельных прутка (верхний и нижний) нитяные петли, сквозь которые протягивают нити основы (от количества нитов зависит узор ткани); «бёрда» — приспособление для прибивания уточной нити, состоящее из тонких узких пластинок наподобие гребешка с 2 спинками и вкладывающееся в «набилицы»; «поножи», «колёсца», «чепёлки» — рычаги и блоки для приведения в движение нитов. При нажатии па поножи, привязанные к ним ниты расходятся и образуют в основе зев, через который пробрасывают челнок с навитым на цевку утком.

При завершении процесса ткачества (чтобы полнее использовать основу) употребляют «стыкальник» — деревянный брусок с привязанными на концах верёвками. Концы основы крепят к стыкальнику, а его — верёвками к навою. При подготовке к ткачеству и в процессе работы используются сновалка, мотовило, «сукало» для насучивания цевок, «пруги» для фиксации ширины полотна.

Кросна в культуре 
 Существует белорусский народный танец «Кросны».
 В районных центрах Белоруссии ― Старых Дорогах и Лепеле ежегодно проходит конкурс ткачих «Матчыны кросны».
 Белорусские кросна воспеты в стихах Иваном Карендой.

См. также 
 Ткацкий станок

Примечания

Литература 
 Беларускае народнае адзенне. ― Мн., 1975.

Ссылки 
 Сялянская хата ў малюнках. Кросны  Крестьянская хата в рисунках. Кросна // «Рэгіянальная газета»
 Кросна в белорусском музее
 «Матчыны кросны» собрали друзей 
 Матчыны кросны i матчына песня 

Белорусы
Традиции Белоруссии
Этнография Белоруссии
Ткацкое дело
Материальная культура